Ołeksandr Panczenko, ukraiński polityk
 Ołeksandr Panczenko (1980-), ukraiński hokeista